Ткебуча́ва — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Ткебучава, Амирани Иванович (1918—1964) — советский футболист.
 Ткебучава, Гия Амиранович (род. 1959) — советский футболист.
 Ткебучава, Гоча Карлович (род. 1963) — советский и грузинский футболист.
 Ткебучава, Давид Нодариевич (род. 1979) — российский режиссёр, продюсер, актёр.
 Ткебучава, Илларион Петрович (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ткебучава, Леонтий Тонтович (1927—1995) — Герой Социалистического Труда, горнопроходчик.
 Ткебучава, Татьяна Еквтимовна (1915—?) — Герой Социалистического Труда.